Condado de Chambers es el nombre de 2 condados en los Estados Unidos:

 Condado de Chambers (Alabama) 
 Condado de Chambers (Texas)